Ghebreghiorghis ist der Familienname folgender Personen:

 Musie Ghebreghiorghis (* 1949), Bischof der Äthiopisch-katholischen Kirche in Emdeber in Äthiopien
 Woldetensaé Ghebreghiorghis (* 1940), Bischof der Äthiopisch-Katholischen Kirche und Apostolischer Vikar von Harar in Äthiopien